Болгарский Земледельческий народный союз — Народный союз () — политическая партия в Болгарии (сокращённо ЗНС, ). Входит в Европейскую народную партию.

Принимала активное участие в выборах 2005 года.

На выборах в Европарламент 2007 года блок набрал около 1,54 % голосов и не получил депутатских мест.

В мае 2006 года прошло два съезда партии. На первом было принято решение переименовать партию в Земледельческий народный союз, в соответствии с принятым в 2005 году законом о партиях. Съезд также выбрал председателя правления партии. Председателем был избран Стефан Личев, который в 2002 году уже баллотировался на пост председателя правления партии, но проиграл выборы. Другой кандидат, Борислав Китов, набрал 35 голосов.

В 2008 году фракция, возглавляемая бывшим лидером партии, Анастасией Димитровой-Мозер, вышла из партии и образовала новую партию, Объединённые земледельцы.

Примечания 

Политические партии Болгарии
Аграрные партии